Spackel kan vara

Spackelfärg – en degartad massa
Spackelspade – ett verktyg